Durham — orașul din Anglia, Regatul Unit
 Durham — comitatul ceremonial al Angliei